Berretti verdi – soprannome con cui sono conosciute le United States Army Special Forces, forze speciali dell'esercito statunitense
Berretti verdi – soprannome dell'esercito boliviano, dovuto al caratteristico baschetto verde che portano i suoi militari
Berretti verdi – film del 1968 diretto da John Wayne

Pagine correlate 
Berretto verde